Bradley Bubb – calciatore grenadino, fratello di Byron Bubb
 Byron Bubb – calciatore grenadino, fratello di Bradley Bubb
 Les Bubb – mimo britannico